«Поезд» — название ряда фильмов: Поезд (фильм, 1959) — фильм польского режиссёра Ежи Кавалеровича, демонстрировался в СССР под названием «Загадочный пассажир».
 Поезд (фильм, 1964) — реж. Джон Франкенхаймер (США — Франция — Италия)
 Поезд (фильм, 1973) — реж. Пьер Гранье-Деферр (Франция — Италия)